

Тайпак — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Тайпак — село, Жаксинський район, Акмолинська область

Див. також 
 Тайпацький сільський округ